БМВ Серия 8 може да се отнася за два модела автомобили, произвеждани в различни периоди:
 БМВ Серия 8 (E31), произвеждан през 1989 – 1999 година
 БМВ Серия 8 (G15), произвеждан от 2018 година